Mareuil kan syfta på:
 Mareuil, Charente
 Mareuil, Dordogne